C9H11NO3 – formula molecolare dell'adrenalone
C9H11NO3 – formula molecolare della tirosina

Formule molecolari